

Mirror 
Mirror (server), een kopie van een andere server waardoor de originele server minder belast wordt
Mirror (zeilboot), een open zeilboot
Mirror (Emitt Rhodes), een album van Emitt Rhodes
Mirror (D'espairsRay), een album van D'espairsRay
Mirror (The Rapture), een album van The Rapture
Mirror (Charles Lloyd), een album van Charles Lloyd Quartet
Mirror (Gackt), een single van Gackt uit 2000
Mirror (Lil Wayne), een single van Lil Wayne met Bruno Mars uit 2011

Mirrors 
Mirrors (album), een album van Blue Öyster Cult
Mirrors (Misery Signals), een album van Misery Signals
Mirrors (Peggy Lee), een album van Peggy Lee
Mirrors (Justin Timberlake), een nummer van Justin Timberlake uit 2013
Mirrors (film), een film uit 2007
Mirrors (Reverend and the Makers), een album van Reverend and the Makers uit 2015

The Mirror 
Daily Mirror, een Brits dagblad op tabloidformaat
The Mirror (boek), een boek van Eric Weisberg
The Mirror (lied), een lied van de band Dream Theater
The Mirror (album), een album van Ja Rule
een van de volgende films:
The Mirror (2014), onder regie van Edward Boase
The Mirror (2007), van Scott Smith
The Mirror (2005), van Phil Allocco
The Mirror (2003), van Tonya Holly
The Mirror (1999), van Agan
The Mirror (1998), van Hee Lee Goung
The Mirror (1997), van Jafar Panahi
The Mirror (1993 I), van Deepak Sareen
The Mirror (1993 II), van Sergei Nicolaescu
The Mirror (1984), van Erden Kiral
The Mirror (1975), van Andrej Tarkovski
The Mirror (1974), van Nazrul Islam
The Mirror (1967), van Qin Tao
The Mirror (1943), van Francisco Múgica
The Mirror (1917), van Frank Powell
The Mirror (1913), van Anthony O'Sullivan
The Mirror (1911), van Thomas H. Ince
The Mirror (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone